Can Figueres (Anglès), mas al municipi d'Anglès, a la comarca de la Selva
 Can Figueres (Besalú), edifici al municipi de Besalú (Garrotxa)
 Can Figueres (Gualba), construcció al municipi de Gualba (Vallès Oriental)
 Can Figueres (Maçanet de la Selva), masia al municipi de Maçanet de la Selva   
 Can Figueres (Riells del Fai), masia al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Figueres (Vilablareix), masia al municipi de Vilablareix (Gironès)
 Can Figueres dels Barrancs, mas al municipi de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
 Can Figueres del Mas, masia de Terrassa (Vallès Occidental)